John Murphy (1919) ausztrál sportlövő, olimpikon
 John Murphy (1953) olimpiai és világbajnok amerikai úszó
 John Murphy (1965) angol filmzeneszerző
 John Murphy (1984) amerikai profi kerékpáros